Le Motor City Open 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 24 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Miguel Ángel Rodríguez remporte son plus grand succès en s'imposant face à Stephen Coppinger.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 

2015
Sport aux États-Unis en janvier 2015
Squash en 2015